Létourneau ou Letourneau est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

Eugène Letourneau (1836-1872), miniaturiste français ;
Charles Letourneau (1831-1902), anthropologue français ;
Omer Létourneau (1891-1983), pianiste, organiste, compositeur et chef d'orchestre québécois ;
Jean Letourneau (1909-1986), homme politique français ;
Yves Létourneau (1926-2020), acteur québécois ;
Jacques Létourneau (né en 1929), acteur québécois ;
Pierre Létourneau (né en 1938), musicien et auteur-compositeur-interprète québécois ;
Fernand Létourneau (né en 1944), facteur d'orgue québécois ;
Michel Létourneau (1949-2019), homme politique québécois ;
Jocelyn Létourneau (né en 1956), historien québécois ;
Anne Létourneau (née en 1958), actrice québécoise ;
Mary Kay Letourneau (1962-2020), professeure de mathématiques américaine ;
Diane Létourneau-Tremblay (19?-), cinéaste québécoise ;
Éric Létourneau (né en 1967), artiste québécois ;
François Létourneau (1974-), dramaturge, écrivain, comédien et metteur en scène québécois ;
Fanny Létourneau (née en 1979), nageuse synchronisée canadienne ;
Sophie Létourneau (née en 1980), écrivaine québécoise;
Valérie Létourneau (née en 1983), pratiquante d'arts martiaux mixtes arts québécoise.
Danielle Letourneau (née en 1993), joueuse de squash canadienne ;
Sara Létourneau (née en 1985), artiste multidisciplinaire canadienne ; 

Letourneau